Мухаммад ибн Абдуллах: ()

 Мухаммад ибн Абдуллах аль-Кураши — арабский проповедник единобожия и исламский пророк
 Мухаммад ибн Абдуллах аль-Махди (744—785) — багдадский халиф в 775—785, третий халиф из династии Аббасидов, сын и преемник аль-Мансура
  (824/5 867)
 Мухаммад ат-Танджи (Ибн Баттута) (1304—1377) — арабский путешественник и странствующий купец
 Абу Бакр Мухаммад аль-Маафири (Ибн аль-Араби) (1076—1148) — средневековый арабский историк, кади, знаток Корана и факих
  (1196—1226)
 Мухаммад ибн Абдуллах ибн Малик (Ибн Малик) (1206—1274) — один из величайших арабских филологов своего времени
 Мохаммед III бен Абдаллах (1710—1790) — султан Марокко в 1757—1790 годах из династии Алавитов.
  (1802—1890)